

Imię 
Radogost – staropolskie imię

Niemcy 
 Radegast – dzielnica miasta Südliches Anhalt, w powiecie Anhalt-Bitterfeld w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Radegast – rzeka, dopływ Stepenitz

Inne 
 Radegast – pomnik w Łodzi
 Radegast – marka czeskiego piwa 
 Radegast – słowiański bóg
 Radegast – posąg boga w Czechach
 (2581) Radegast – planetoida z pasa głównego asteroid
 Radegast – szczyt (1105 m n.p.m.) w Beskidzie Śląsko-Morawskim na Morawach w Czechach, z pomnikiem słowiańskiego boga Radogosta

Zobacz też 
 Radogost
 Radogoszcz